Луїс Регейро, Луїс Регейро Пагола (ісп. Luis Regueiro Pagola, нар. 1 липня 1908, Ірун — пом. 6 грудня 1995, Мехіко) — іспанський футболіст, нападник. 
 Маріо Регейро, Маріо Ігнасіо Регейро Пінтос (ісп. Mario Ignacio Regueiro Pintos, нар. 14 вересня 1978, Монтевідео) — уругвайський футболіст.
 Педро Регейро, Педро Регейро Пагола (, 19 грудня 1909, Ірун, Іспанія — 11 червня 1985, Мехико, Мексика) — іспанський футболіст.